Klemen Sodržnik, slovenski hokejist, * 16. februar 1988, Ljubljana, Slovenija.

Klemen Sodržnik igra na položaju branilca za slovensko ekipo HDD Tilia Olimpija.

Sodržnik je produkt Olimpijine hokejske šole, za hčerinsko ekipo HD HS Olimpija je igral dve sezoni - 2004/05 in 2005/06, obakrat tako v Slovenski mladinski ligi kot v članski ligi. V sezoni 2006/07 se je pridružil članski ekipi Olimpija Hertz Ljubljana, čeprav je občasno še igral za HD HS Olimpija v slovenski mladinski ligi. Za moštvo Olimpija Hertz Ljubljana je igral tako v slovenski kot v Interligi. V sezoni 2007/08 se je skupaj z Alešem Silo preselil v ameriško NAHL ligo k ekipi Springfield Jr. Blues. Po eni sezoni v Severni Ameriki sta se oba preselila nazaj v Ljubljano, kjer je nastopal za ljubljansko Tilio Olimpijo. Od sezone 2012/13 je član kluba HK Slavija v novoustanovljeni ligi INL.

Sodržnik je slovenski reprezentant. Nastopil je na dveh Svetovnih prvenstvih U18 in dveh Svetovnih mladinskih prvenstvih. 

Sodržnik je prav tako igralec inline hokeja. Njegove dosedanje inline hokejske ekipe so:  Brezovica 1, Inline hokej Tigers in City Park Strele.

Pregled kariere

|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 04/05
|
| 15
| 1
| 4
| 5
|
| 28
|
| 4
| 1
| 3
| 4
| 
| 10
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 19
| 0
| 1
| 1
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 05
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -4
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 05/06
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 27
| 4
| 5
| 9
| 
| 71
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 06
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 18
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Interliga
| 06/07
|
| 14
| 0
| 1
| 1
| -7
| 20
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska mladinska liga
| 06/07
|
| 14
| 1
| 5
| 6
| 
| 40
|
| 4
| 2
| 4
| 6
|
| 6
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 22
| 4
| 0
| 4
| 
| 30
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -3
| 12
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Springfield Jr. Blues
| NAHL
| 07/08
|
| 39
| 2
| 6
| 8
| +5
| 40
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| +3
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +3
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 24
| 0
| 0
| 0
| 0
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 194
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | -8
| bgcolor="#7FFF00" | 311
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | +3
| bgcolor="#7FFF00" | 32
|}

Sklici

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Springfield Jr. Blues
Hokejisti HDK Maribor
Hokejisti HK Partizan Beograd
Hokejisti HK Slavija
Ljubljanski športniki